Sant’Agata li Battiati – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Katania
 Sant’Agata del Bianco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Reggio di Calabria
 Sant’Agata Bolognese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Bolonia
 Sant’Agata di Esaro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Cosenza
 Sant’Agata Feltria – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Rimini
 Sant’Agata Fossili – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Sant’Agata de’ Goti – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Benewent * Sant’Agata di Puglia
 Sant’Agata di Militello – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Mesyna
 Sant’Agata sul Santerno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Rawenna